Humblot ist der Familienname folgender Personen:
 Léon Humblot (1852–1914), französischer Botaniker und Resident (Gouverneur) von Grande Comore
 Peter Humblot (1779–1828), deutscher Buchhändler und Verleger

Siehe auch:
 Hublot, Schweizer Uhrenmanufaktur